Парламентские выборы в Ливане состоялись 7 июня 2009 года.

Результаты 
 Коалиция 14 марта получила 71 место из 128.
 Коалиция 8 марта (в том числе Хезболла) получила 57 мест.

Распределение мест 
В мае 2008 года в Катаре заключено новое соглашение между правительством и оппозицией о распределении мест в парламенте (Majlis an-Nuwwab)

После 2011 года 
В 2011 году у Коалиции 14 марта стало 60 мест, а у Коалиции 8 марта — 68 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Предвыборный блог 
 Карта результатов

События 7 июля
Июнь 2009 года
2009 год в Ливане
Л
Выборы в Ливане